Girst (luks. Giischt) – wieś we wschodnim Luksemburgu, w gminie Rosport. Wieś zamieszkuje 113 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Grevenmacher